Камышево — название населённых пунктов:

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
Камышево — упразднённое село в Симферопольском районе.

Россия 
Камышево — село в Усть-Таркском районе Новосибирской области.
 Камышево — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Камышево — село в Дергачёвском районе Саратовской области.
 Камышево — село в Холмском районе Сахалинской области.
 Камышево — село в Белоярском городском округе Свердловской области.
 Камышево — деревня в Переславском районе Ярославской области.
 Камышево — деревня в Угличском районе Ярославской области.